Die Spielzeit 2021/22 war die 73. reguläre Spielzeit der Schweizer Quickline Handball League im Handball.

Hauptrunde

Playoffs

Playout

Meistermannschaft von Kadetten Schaffhausen

Weblinks 
 Matchcenter

Einzelnachweise 

2021_2022
Handballsaison 2021/22